Vertauschtes Leben ist der Titel folgender Filme:

 Vertauschtes Leben (1920), deutscher Stummfilm von Toni Attenberger 
 Vertauschtes Leben (1961), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss